Фузилёры (фузелёры, фузельеры) ( — стрелок из ружья) — пехотные солдаты французской армии в XVII веке, вооружённые кремнёвыми ружьями (fusils), по-русски называемыми фузеями, в отличие от мушкетёров, вооружённых мушкетами. 

Позже существовали и в других вооружённых силах государствах Европы.

История 
Фузилёры во Франции первоначально использовались для прикрытия артиллерии и в качестве лёгкой пехоты. Солдаты-фузилёры первоначально имели на вооружении фузею и багинет (длинный нож с круглой рукояткой — черенком, вставлявшимся в дуло ружья), с начала XVIII века — фузею со штыком, а в XIX веке — нарезное ружьё.

Во французской (середина XVII — конец XIX веков) и русской (1-я половина XVIII века) армиях фузилёры составляли большую часть пехоты.

В прусской армии фузилёры появились в конце XVIII века как лёгкая пехота. Их ружья были короче чем у линейной пехоты, и стволы были нарезные. В прусской (с 1871 года — германской) армии в XIX — начале XX веков в пехотных полках было по одному батальону фузилёров. 

В русской регулярной армии первоначально пехотный полк состоял из 12 фузилёрных рот, с 1704 года — из 8 фузилёрных и одной гренадерской. В 40-х — начале 50-х годах XVIII века пехотные полки состояли из трёх фузилёрных батальонов (по 4 роты фузилёров в каждом) и от одной до трёх гренадерских рот. С 1731 года гренадеры были распределены по всем ротам, но через 10 лет опять собраны в одну, отдельную. В середине XVIII века при императрице Елизавете фузилёрные роты, батальоны и пехотные полки были переименованы в мушкетёрские.

В вермахте в 1943 году фузилёрными были названы разведывательные батальоны пехотных дивизий. Кроме того, были созданы фузилёрные разведывательные моторизованные полки в составе танковых корпусов. Также когда пехотные полки  переименовывали в гренадерские, девяти полкам дали название фузилёрных, фузилёрными назывался также один из моторизованных полков (второй был гренадерским) в элитных танковых дивизиях «Фельдернхалле» и «Великая Германия».

Современность 
Применение названия фузилёров сохранилось в некоторых современных вооружённых силах: 
 Корпус фузилёров (Corpo de Fuzileiros)
 Корпус морских фузилёров (Corpo de Fuzileiros Navais)

В современной британской армии имеется Королевский фузилёрский полк. В Сухопутных войсках Канады состоит Королевский горский фузилёрский полк.

Галерея 
Одежда и вооружение российских фузилёров XVIII века.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Форма

Пехота